Монта́нья (, «гора», , , ) может означать:

Фамилия 
 Монтанья, Бартоломео (?—1523) — художник венецианской школы.
 Лопес Монтанья, Иньиго (род. 1982) — испанский футболист.

Топоним 
 Монтанья — коммуна в Италии, регион Трентино — Альто-Адидже.
 Монтанья — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Монтанья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Монтанья — микрорегион в Бразилии, штат Эспириту-Санту.
 Монтанья-Клара — остров в Атлантическом океане, принадлежащий к архипелагу Канарских островов.
 Монтанья-Оксиденталь — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Монтанья-Орьенталь — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Монтанья-Палентина — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Монтанья-ин-Вальтеллина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия.
 Ногейра-да-Монтанья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.